Prospero Farinacci (1544-1618) – giurista penalista italiano
Roberto Farinacci (1892-1945) – politico e giornalista italiano, fu segretario del Partito Nazionale Fascista